Маклејн има више значења:
 Округ Маклејн (Илиноис)
 Округ Маклејн (Кентаки)
 Округ Маклејн (Северна Дакота)
 Маклејн (Вирџинија)
 Маклејн (Тексас)
 Маклејн (Небраска)